VPE steht als Abkürzung für:

 Vasúti Pályakapacitás-elosztó, ungarisches Eisenbahninfrastrukturunternehmen
 Virtuelle Produktentwicklung beinhaltet die Zusammenfassung aller rechnerunterstützten Prozesse, die auf einem vollständigen, durchgängigen Datenmodell in einem Unternehmen aufbauen. Dadurch kann ein Produkt bereits vor der Erstellung eines physischen Prototyps mittels virtueller Analysen und Simulationen am Computer auf seine Funktionsfähigkeit getestet werden.
 Verpackungseinheit, eine Zusammenfassung von Waren
 Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis, ein Nahverkehrsverbund in Baden-Württemberg
 Vernetztes Polyethylen, ein Werkstoff der unter anderem als Isolation für Warmwasserleitungen und Mittel- bis Hochspannungskabel benutzt wird
 Verkehrsprojekte Deutsche Einheit (VDE), Verkehrsprojekte die nach 40 Jahren deutsch-deutscher Teilung die Infrastruktur zwischen den alten und den neuen Bundesländern verbessern sollen.

vPE steht als Abkürzung für:

 vertikale Preisempfehlung; siehe unverbindliche Preisempfehlung

VPE